Daniella es un nombre propio que hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Daniella Álvarez
Daniella Berman
Daniella Campos
Daniella Castagno
Daniella Cicardini
Daniella Kertesz
Daniella Mastricchio
Daniella Monet
Daniella Rush
Daniella Sarahyba
Daniella van Graas
Daniella Westbrook

Además
Jardín Botánico Alpino Daniella